Basket Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Basket Island (Cumberland County, Maine)
 Basket Island (York County, Maine)